Улзытэ — название населённых пунктов в России:
 Улзытэ — село в Еравнинском районе Бурятии.
 Улзытэ — улус в Кижингинском районе Бурятии.